Бумедьен — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бумедьен, Хаят (род. 1988) — «невеста джихада», возможная сообщница исполнителей терактов в Париже.
 Бумедьен, Хуари (1932—1978) — алжирский государственный, военный и политический деятель, полковник, один из лидеров антиколониальной борьбы алжирского народа.